Franciaország
Saint-Gratien, település Somme megyében
Saint-Gratien, település Val-d’Oise megyében